Раша се може односити на:
 Раша (Истра), градић у истоименој општини у Хрватској
 Раша (река), река у Хрватској
 11400 Раша, астероид назван по реци
 Раша (Охајо)
 Раша (Њујорк)